Nueza negra puede referirse a:

 El nombre común de la planta Bryonia dioica.
 El nombre común de la planta Clematis vitalba.
 El nombre común de la planta '''''Dioscorea communis.